Ла Хакаранда има више значења:

 Ла Хакаранда, Лос Фрамбојанес (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Хакаранда (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Хакаранда (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику